Ситарабо има више значења:

 Ситарабо (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ситарабо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику